Die NFL-Saison 1995 war die 76. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 3. September 1995 und endete am 25. Dezember 1995. Im Super Bowl XXX gewannen die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers und waren damit das erste Team der NFL, welches drei Meisterschaften in vier Spielzeiten erringen konnte. Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 4. Februar 1996 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

In dieser Saison wurde die Anzahl der NFL-Teams auf 30 aufgestockt. Neu hinzugekommen waren die Carolina Panthers und die Jacksonville Jaguars, welche in die zwei verbliebenen Divisionen integriert wurden, welche bisher nur aus vier Teams bestanden (die anderen bestanden aus jeweils fünf Mannschaften): die AFC Central (Jaguars) und die NFC West (Panthers).

Die zwei in Los Angeles beheimateten Mannschaften zogen in andere Städte um: die Rams nach St. Louis und die Raiders zurück nach Oakland. Während der Saison verkündete Art Modell, Besitzer der Cleveland Browns, am 6. November 1995, einen Tag nach der 10:37-Niederlage gegen die Houston Oilers und einer Bilanz von 4-5, mit seinem Team zur nächsten Saison nach Baltimore umzuziehen.

Regeländerungen 
 Ein Passempfänger, der von einem verteidigenden Spieler aus dem Spielfeld befördert wurde, darf das Spielfeld wieder betreten und ist berechtigt in diesem Spielzug einen Pass zu fangen.
 Quarterbacks ist es nun erlaubt, über einen Empfänger in ihrem Helm, Anweisungen des Trainerstabs entgegenzunehmen. Damit wurde das bestehende Verbot von 1956 außer Kraft gesetzt.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1995 fand vom 22. bis 23. April im Madison Square Garden in New York City statt. Da die Carolina Panthers und Jacksonville Jaguars in dem Jahr neu in die Liga aufgenommen wurden, hatten sie auch das Recht, die ersten beiden Spieler auszuwählen. Nachdem die Jaguars im NFL Expansion Draft, der am 15. Februar 1995 stattfand, an erster Stelle aussuchen durften, konnten die Panthers im Gegenzug im regulären Draft den ersten Spieler wählen. Allerdings gaben sie ihr Recht an die Cincinnati Bengals ab, die damit den Runningback Ki-Jana Carter, der zuvor für Penn State gespielt hatte, auswählten. Die Bengals gaben dabei in dem Tausch ihren Pick an fünfter Stelle und ihren Pick in der zweiten Runde an vierten Stelle an die Panthers ab. Die Bengals hatten somit im zweiten Jahr hintereinander den ersten Pick im Draft. Die Tampa Bay Buccaneers  schafften es in dem Draft auch mit Warren Sapp und Derrick Brooks zwei zukünftige Hall of Famer in einer Runde auszuwählen. Dies gelang zuvor nur den Chicago Bears im Draft von 1965 und wiederholte sich im folgenden Draft bei den Baltimore Ravens.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1995
 Indianapolis beendete die Saison vor Miami in der AFC East aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 San Diego sicherte sich den ersten AFC Wild-Card Platz in der Play-off-Setzliste vor Indianapolis aufgrund ihres 27:24-Sieges im direkten Duell in Woche 16.
 Cincinnati beendete die Saison vor Houston in der AFC Central aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (4–4 gegenüber 3–5 von Houston).
 Seattle beendete die Saison vor Denver und Oakland in der AFC West aufgrund ihrer besseren Bilanz im direkten Vergleich (3–1 gegenüber 2–2 von Denver und Oaklands 1–3).
 Denver beendete die Saison vor Oakland in der AFC West aufgrund ihrer zwei direkten Siege.
 San Francisco sicherte sich den 2. Platz in der Play-off-Setzliste der NFC vor Green Bay aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 gegenüber 7–5 von Green Bay).
 Philadelphia sicherte sich den ersten NFC Wild Card Platz aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (9–3 gegenüber 7–5 von Detroit).
 Atlanta sicherte sich den dritten und letzten letzten NFC Wild-Card Platz vor Chicago aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (4–2 gegenüber 3–3 von Chicago).
 St. Louis beendete die Saison vor Carolina und New Orleans in der NFC West aufgrund ihrer besseren Bilanz im direkten Vergleich (3–1 gegenüber 2–2 von New Orleans und Carolinas 1–3).
 Carolina beendete die Saison vor New Orleans in der NFC West aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (4–8 gegenüber 3–9 von New Orleans).

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 31. Dezember 1995 mit der Wild Card Round und endeten am 29. Januar 1996 mit dem Super Bowl XXX im Sun Devil Stadium in Tempe, Arizona.

Super Bowl XXX 

Der Super Bowl XXX war die 30. Ausgabe des Super Bowls, bei dem am 28. Januar 1996 die Dallas Cowboys gegen die Pittsburgh Steelers im Sun Devil Stadium in Tempe, Arizona antraten. Die Dallas Cowboys gewannen das Spiel mit 27:17 und damit ihren fünften Super Bowl.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Record and Fact Book, ISBN 1-932994-36-X.
 NFL History 1991–2000 (Abgerufen am 15. September 2014)
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League, ISBN 0-06-270174-6.

Einzelnachweise 

1995
American-Football-Veranstaltung 1996
American-Football-Saison 1995